Sorcerer's Kingdom é um jogo eletrônico estilo RPG produzido pela extinta Treko para o Sega Mega Drive.

Ver também
Lista de jogos para Sega Mega Drive

Jogos para Mega Drive

Jogos eletrônicos de 1992

Jogos eletrónicos de fantasia
RPGs eletrônicos de estratégia
Jogos exclusivos para Mega Drive